Antelope Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Antelope Butte (Colorado)
 Antelope Butte (Blaine County, Idaho)
 Antelope Butte (Jefferson County, Idaho)
 Antelope Butte (Cascade County, Montana)
 Antelope Butte (Chouteau County, Montana)
 Antelope Butte (Fallon County, Montana)
 Antelope Butte (Glacier County, Montana)
 Antelope Butte (Golden Valley County, Montana)
 Antelope Butte (Judith Basin County, Montana)
 Antelope Butte (Park County, Montana)
 Antelope Butte (Powder River County, Montana)
 Antelope Butte (Richland County, Montana)
 Antelope Butte (Sweet Grass County, Montana)
 Antelope Butte (Teton County, Montana)
 Antelope Butte (Nevada)
 Antelope Butte (North Dakota)
 Antelope Butte (Deschutes County, Oregon)
 Antelope Butte (Lake County, Oregon)
 Antelope Butte (South Dakota)
 Antelope Butte (Big Horn County, Wyoming)
 Antelope Butte (Campbell County, Wyoming)
 Antelope Butte (Hot Springs County, Wyoming)
 Antelope Butte (Sweetwater County, Wyoming)